Con partido verde se puede hacer referencia a más de un artículo que, en la mayoría de los casos, hace ilusión a un partido político ecologista o a organizaciones que agrupan a éstos:

Partidos políticos 
 Partido Ecologista Verde de Chile, partido chileno fundado en 2008
 Partido Verde, partido argentino
 Partido Verde, partido brasileño fundado en 1986
 Partido Verde, partido irlandés fundado en 1981
 Partido Verde Europeo, partido multinacional europeo fundado en 2004
 Partido Verde Ecologista de México, partido mexicano fundado en 1993
 Partido Verde de Bolivia, partido boliviano
 Partido Verde de Quebec, partido quebequés fundado en 2001
 Partido Verde de los Estados Unidos, partido estadounidense fundado en 2001
 Partido Verde de Aotearoa Nueva Zelanda, partido neozelandés fundado en 1990
 Partido Verde dominicano, partido dominicano fundado en 2009

Organizaciones 
 Global Greens, red internacional que agrupa partidos ecologistas
 Federación de Partidos Verdes de las Américas, federación de la Global Green en América